Philomela oder Philomele ist

in der griechischen Mythologie:
 Philomela, Tochter des Königs Pandion
 Philomela (Mutter des Patroklos), auch Tochter des Peleus genannt
 Philomela, vermutlich identisch mit Polymele (Tochter des Aktor)
 Philomela (Tochter des Priamos)
 Philomela (Tochter des Danaos), eine der Danaiden

weitere:
 (196) Philomela, ein Asteroid des äußeren Asteroiden-Hauptgürtels
 das Orgelregister Philomela, siehe Liste von Orgelregistern
 das altgriechische Wort für Nachtigall
 der Name eines finnischen Frauenchors unter der Leitung von Marjukka Riihimäki

Siehe auch:
Philomel